Le peuple naga vit en Inde (au Nagaland) et en Birmanie.
 Le nâga est un animal fabuleux de l'hindouisme et du bouddhisme.
 Le Naga Dorset et le Naga Viper sont respectivement le troisième et le premier piment les plus forts du monde.
 Le naga est le nom d'un courant religieux d'ascète en Inde.

Toponymie

Naga, localité de la commune de Fotokol, dans le département du Logone-et-Chari et la Région de l'Extrême-Nord.
 Naga, localité de la commune de Kousséri, dans le département du Logone-et-Chari et la Région de l'Extrême-Nord.

Naga, une ville, capitale de la province de Camarines Sur.
 Naga, une municipalité de la province de Cebu.
 Naga, une localité de la province du Zamboanga Sibugay.

Jeux et fiction 
 Les nagas sont des créatures du monde imaginaire de Warcraft.
 Dans le jeu de rôles Loup-garou : l'Apocalypse, les Nagas sont une race de serpents-garous chargés de juger, traquer et punir ceux des métamorphes qui s'acquittent mal de leur devoir envers Gaia.
 Les nagas sont des créatures du jeu de rôle Donjons et Dragons.
 Naga est un personnage fictif de l'Univers Marvel.
 Les Nagas sont des créatures imaginaires de .
 Les Naga sont aussi des créatures de l'univers de Legend of the Five Rings.
 Dans l'univers de la mythologie chinoise nadja, les Nagas sont des créatures mythologiques mi-homme mi-serpent.